

Polska 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 17 podstawowych
 Aleksandrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Dobrcz
 Aleksandrowo – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno
 Aleksandrowo – kolonia wsi Kornelin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin
 Aleksandrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski
 Aleksandrowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin
 Aleksandrowo – część wsi Pokrytki w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Aleksandrowo – przysiółek wsi Unierzyż w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Aleksandrowo – kolonia wsi Cegielnia Psucka w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Aleksandrowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Aleksandrowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn
 Aleksandrowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Staroźreby
 Aleksandrowo – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Aleksandrowo – część wsi Nowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik
 Aleksandrowo – część wsi Doliwy w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Przytuły
 Aleksandrowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Krasnopol
 Aleksandrowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 Aleksandrowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo
 Aleksandrowo – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Aleksandrowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Aleksandrowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń
 Aleksandrowo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice
 Aleksandrowo – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Aleksandrowo – część wsi Popowo w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Aleksandrowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wapno

Białoruś 
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie bieszenkowickim
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim

 Aleksandrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie sieneńskim

 Aleksandrowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki

 Aleksandrowo – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowskim
Aleksandrowo – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie grodzieńskim
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie kruhelskim

 Aleksandrowo – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czauskim
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie dzierżyńskim
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeckim
Aleksandrowo – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miadziolskim, w sielsowiecie Słoboda.

Bułgaria 
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Burgas
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Łowecz
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Stara Zagora
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Szumen
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Tyrgowiszte
 Aleksandrowo – wieś w obwodzie Wielki Tyrnowo

Litwa 
 Aleksandrowo – wieś w rejonie wileńskim, w gminie Awiżenie

Linki zewnętrzne